Republikeinse Volks Partij, een Nederlandse politieke partij bij de verkiezingen van 2002
 Revolutionaire Volkspartij (Suriname), een Surinaamse politieke partij tijdens het militaire regiem van Bouterse
 Rechtse Volkspartij, de naam van de Boerenpartij bij de verkiezingen van 1981
 Rijksdienst voor Pensioenen, de rijksdienst die instaat voor het berekenen en uitbetalen van de pensioenen in België
 Rijksvaccinatieprogramma, programma van het RIVM voor vaccinatie van kinderen in Nederland
 Robin van Persie, voetballer 
Rente Vaste Periode, de periode waarin de rente die wordt betaald voor (een deel van) een hypotheek, vast ligt.